Hello kan syfta på:

Hello (flygbolag) – ett schweiziskt flygbolag som flög ACMI/Wet-Lease
 Hello (Mohombi-låt) – en singel från 2019 av Mohombi
Hello (sång) – en sång skriven 1983 av Lionel Richie
 Hello (sång av Adele) – en sång från 2015 av Adele på albumet 25
Hello! – ett musikalbum i genren boogierock av Status Quo från 1973

ja:ハロー